Николай Александрович Бедин (15.08.1915, Таганрог — ? (не ранее 2000 г.), Челябинск) — инженер-конструктор Челябинского тракторного завода, лауреат Ленинской премии (1966).
 
Слесарь-инструментальщик ФЗУ в Таганроге (1932—1934), слесарь-ремонтник на заводе «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону (1934—1936).

Окончил Ростовский машиностроительный институт (1941) и был направлен на работу мастером кузнечного цеха Челябинского тракторного завода. В 1942—1961 зам. начальника, начальник кузнечного цеха, начальник технологического бюро, начальник технологического отдела кузнечно-термического корпуса ЧТЗ.
 
В 1961—1962 начальник лаборатории горячей обработки металлов давлением НИИ тяжелого машиностроения (Ростов-на-Дону).
 
В 1962 снова направлен на ЧТЗ на должность начальника отдела для проведения реконструкции кузнечного производства. При участии специалистов ВНИИ металлургического машиностроения на заводе был впервые в СССР освоен процесс горячей прокатки зубьев шестерен, в 16 раз увеличивший скорость изготовления зубчатых колес. За эту работу Н. А. Бедин и начальник участка С. М. Хазин были удостоены Ленинской премии 1966 года.
 
В 1979—1994 инженер-конструктор отдела гл. конструктора по объемному проектированию, ведущий инженер-проектировщик.

Литература 
 Ежегодник БСЭ, 1967 год.
 А. С. Ерошкин. Горячая прокатка: [Воспоминания] // ЧТЗ — моя биография. Ч., 1983.
 Тимофеев Л. Новое победило // ЧР. 1966. 26 мая;
 Комаров Л. С. Летопись Челябинского тракторного. 1945—1980 / Л. С. Комаров, В. Г. Боярчиков. М., 1982.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160306022339/http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=3326
 фото http://xn----8sbanercnjfnpns8bzb7hyb.xn--p1ai/index.php/Бедин_Николай_Александрович